Mozdok () – nazwa toponimów w Rosji

 Mozdok – miasto w Alanii
 Mozdok – chutor w rejonie miedwieńskim obwodu kurskiego
 Mozdok – wieś w obwodzie tambowskim